— японский музыкальный дуэт, участниками которого являются Митиюки Кавасима и Масаюки Накано. Группа играет преимущественно в жанрах биг-бит и нью-скул-брейкс. Практически все альбомы группы вышли на лейбле Sony Music Entertainment Japan.

История 
Басист/DJ Масаюки Накано и гитарист/вокалист Митиюки Кавасима основали группу в 1990 году. Название группы они придумали ещё в университете, взяв за основу название песни «Boom Boom Satellite» группы Sigue Sigue Sputnik.

Дебютная запись группы вышла в 1995 на альбоме-сборнике, выпущенном Torema Records. Позже в этом же году бельгийская звукозаписывающая компания R&S Records выпустила их первый сингл в Европе. О группе пишет европейский журнал Melody Maker, который характеризует их музыку как комбинацию The Chemical Brothers и The Prodigy. Первого апреля 1998 года R&S Records выпускает первый альбом группы — 7 Ignitions/Auto Re-Birth. Boom Boom Satellites выступают на крупных фестивалях (Гластонбери, SXSW, Fuji Rock и др.), участвуют в концертных турах Fatboy Slim, Underworld и Моби.

В январе 2009 группа выпускает свой первый альбом-компиляцию 19972007. 26 мая 2010 выходит альбом To the Loveless, также была выпущена ограниченная версия с бонусным DVD. Позже в том же году BOOM BOOM SATELLITES едут в концертный тур по Северной Америке.

9 октября 2016 скончался Митиюки Кавасима. За четыре месяца до этого было анонсировано, что группа прекращает свою деятельность.

Музыкальный стиль 
Музыка группы может быть, по большей части, классифицирована как биг-бит или нью-скул-брейкс с сильным влиянием джаза.

Музыканты также активно используют электрогитары, что сближает их музыку с роком.

Интересные факты 
Песни группы использовались в различных фильмах, телепрограммах и рекламе:
 В 2004 году музыка с альбома Full of Elevating Pleasures попадает в саундтрек полнометражного аниме Appleseed;
 В 2005 году песня «What Goes Around Comes Around» с альбома Exposed используется в рекламе Dodge, а в 2007 году песня «Easy Action» включается в саундтрек полнометражного аниме Vexille.
 В 2008 году композиция «Scatterin' Monkey» с альбома Out Loud используется в саундтреке фильма «Тёмный рыцарь»; песня «Shut Up And Explode» становится открывающей композицией аниме-сериала Xam'd: Lost Memories;
 В 2012 году песня Another Perfect Day была использована в качестве саундтрека в фильме «Звёздный десант: Вторжение».
 В 2015 году песня Back in Black становится открывающей композицией аниме Ninja Slayer
 В 2016 году песня "LAY YOUR HANDS ON ME" становится открывающей композицией аниме Kiznaiver

Дискография 

Студийные альбомы
 Out Loud (1998)
 Umbra (2001)
 Photon (2002)
 Full of Elevating Pleasures (2005)
 On (2006)
 Exposed (2007)
 To the Loveless (2010)
 Embrace (2013)
 Shine Like a Billion Suns (2015)
  Lay Your Hands On Me (2016)

Мини-альбомы (EP)
 Boom Boom Satellites (1997) (Demo album)
 Joyride (1997)
 7 Ignitions/Auto Re-Birth (1998)

Концертные альбомы
 Experienced (2011)

Сборники
 19972007 (2010)
 Over and Over (2010)
 Remixed (2012)

Синглы
 «4 A Moment of Silence» (1997)
 «Dub Me Crazy (Ver. 02)» (1997)
 «Push Eject» (1998)
 «On The Painted Desert — Rampant Colors» (1999)
 «Fogbound» (2000)
 «Sloughin' Blue» (2000)
 «Soliloquy» (2001)
 «Blink» (2002)
 «Light My Fire/Soliloquy» (2003)
 «Spine/Dive for You» (2004)
 «Easy Action» (2005)
 «Back On My Feet» (2009)
 «Kick It Out (feat. Tahj Mowry and Flo Rida)» (2009)
 «Broken Mirror» (2012)
 «Another Perfect Day» (2012)

DVD
 Fuji Rock Festival '05 Live Cuts (2006)
 Boom Boom Satellites Japan Tour '06 at Studio Coast (2007)
 Boom Boom Satellites Japan Tour 2008 (2009)
 Metamorphose 08 Live Cuts (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт группы
 Профиль Boom Boom Satellites на keikaku.net
 Дискография Boom Boom Satellites на Discogs.com

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Японии
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Группы электро-рока